Dit is een lijst van planetoïden 92501-92600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92501) - || 2000 NF15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92502) - || 2000 NP15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92503) - || 2000 NQ15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92504) - || 2000 NR15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92505) - || 2000 NK16 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92506) - || 2000 NU16 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92507) - || 2000 NS17 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92508) - || 2000 NT17 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92509) - || 2000 NU18 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92510) - || 2000 NH19 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92511) - || 2000 NK20 || 6 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92512) - || 2000 NN20 || 6 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92513) - || 2000 NW20 || 6 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92514) - || 2000 ND21 || 6 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92515) - || 2000 NZ21 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92516) - || 2000 ND25 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92517) - || 2000 NZ25 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92518) - || 2000 NR26 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92519) - || 2000 NO27 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92520) - || 2000 NH28 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92521) - || 2000 NM28 || 3 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92522) - || 2000 NS28 || 2 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92523) - || 2000 NO29 || 4 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92524) - || 2000 ON1 || 25 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92525) Delucchi || 2000 OV2 || 28 juli 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (92526) - || 2000 OB3 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92527) - || 2000 OJ7 || 30 juli 2000 || Lake Tekapo || Mount Lake Tekapo
|-
| (92528) - || 2000 OQ8 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92529) - || 2000 OK11 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92530) - || 2000 OM13 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92531) - || 2000 OD14 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92532) - || 2000 OJ14 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92533) - || 2000 OQ14 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92534) - || 2000 OW15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92535) - || 2000 OX15 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92536) - || 2000 OE16 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92537) - || 2000 OS16 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92538) - || 2000 OF18 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92539) - || 2000 OB19 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92540) - || 2000 OA20 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92541) - || 2000 OX20 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92542) - || 2000 OW21 || 31 juli 2000 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| (92543) - || 2000 OB27 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92544) - || 2000 OE27 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92545) - || 2000 OV30 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92546) - || 2000 OF31 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92547) - || 2000 OC32 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92548) - || 2000 OX33 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92549) - || 2000 OK34 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92550) - || 2000 OX34 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92551) - || 2000 OV36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92552) - || 2000 OZ36 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92553) - || 2000 OR37 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92554) - || 2000 OK38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92555) - || 2000 OZ38 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92556) - || 2000 OP39 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92557) - || 2000 OY40 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92558) - || 2000 OD43 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92559) - || 2000 OO45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92560) - || 2000 OX45 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92561) - || 2000 OK46 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92562) - || 2000 OX50 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92563) - || 2000 OZ50 || 30 juli 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (92564) - || 2000 OQ51 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92565) - || 2000 ON52 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92566) - || 2000 OM53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92567) - || 2000 OU55 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92568) - || 2000 OJ56 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92569) - || 2000 OC58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92570) - || 2000 OE58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92571) - || 2000 OF58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92572) - || 2000 ON58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92573) - || 2000 OZ58 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92574) - || 2000 OE59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92575) - || 2000 OJ59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92576) - || 2000 OY59 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92577) - || 2000 OD60 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92578) Benecchi || 2000 OC62 || 30 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92579) Dwight || 2000 OK69 || 31 juli 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92580) - || 2000 PZ || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92581) - || 2000 PY1 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92582) - || 2000 PZ1 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92583) - || 2000 PA2 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92584) - || 2000 PW2 || 2 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92585) Fumagalli || 2000 PP8 || 7 augustus 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (92586) Jaxonpowell || 2000 PS8 || 9 augustus 2000 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| (92587) - || 2000 PH9 || 6 augustus 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (92588) - || 2000 PJ11 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92589) - || 2000 PO12 || 3 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92590) - || 2000 PT13 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92591) - || 2000 PX14 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92592) - || 2000 PV15 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92593) - || 2000 PN16 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92594) - || 2000 PV16 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92595) - || 2000 PE17 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92596) - || 2000 PN18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92597) - || 2000 PE19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92598) - || 2000 PM19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92599) - || 2000 PR19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92600) - || 2000 PW19 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten